Сезон Open Telefonica by Nissan 2000 года состоял из восьми этапов, во время каждого из которых проводились две
гонки. Команды использовали шасси Coloni и двигатели Nissan. В гонках приняли участие 14 команд и 28 пилотов.

Положение в чемпионате

Пилоты 

Порядок начисления очков:

Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 12 лучших результатов.

Формула-Рено 3.5
2000